Termenul formă se poate referi la:

În matematică 
 Formă, proprietate a unui obiect matematic  
 Formă biliniară, aplicație liniară cu două argumente
 Formă pătratică, polinom de gradul doi, eventual în mai multe variabile

În muzică 
 Formă de sonată, mod de organizare a unui material muzical
 Formă tripartită, mod de organizare a unui material muzical în trei secțiuni

Alte forme 
 Formă de guvernământ, organizare a puterii executive într-un stat
 Formă de înregistrare, pentru păstrarea statică a datelor pe un suport de memorare
 Formă de relief, asperitate a scoarței terestre
 Formă farmaceutică, mod de prezentare al medicamentelor
 Formă (biologie), cea mai mică unitate taxonomică în biologie
 Formă (filozofie), concept filozofic
 Formă (fotografie), mărimea imaginii captate pe o rolă de film